Nadia ou Nadja est un nom propre, utilisé notamment comme prénom féminin.

Étymologie 
Nadia est le diminutif du prénom slave  (Надежда) qui se traduit par espérance (une des trois vertus théologales). La version française est .

À noter que la signification arabe de Nadia ou Nâdiya est différente : « celle qui appelle » ou « généreuse ».

Selon des croyances néerlandaises, Nadia peut aussi faire référence à « na de dag » qui veut dire « après le jour ».

Variantes linguistiques 
 allemand, néerlandais : Nadja
 arabe : نادية / Nadia
 espagnol, italien : Nadia
 hongrois : Nádja
 polonais : Nadia
 russe : Надя
 ukrainien : Надія
 bulgare : Надя

Personnes portant ce prénom 
 Nadia Comăneci (née en 1961), une des gymnastes les plus renommées au monde
 Nadya Larouche (née en 1956), écrivaine québécoise
 Nadia Farès (née en 1973), actrice de cinéma française
 Nâdiya (Nadia Zighem), née en 1973, chanteuse française de R'N'B d'origine algérienne
 Nadejda Kroupskaïa (née en 1869), militante bolchéviste, opposante au règne stalinien et compagne de Lénine
 Nadia Nadim (née en 1988), footballeuse internationale danoise d'origine afghane
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Nadia, le secret de l'eau bleue (Fushigi no umi no Nadia), un anime du studio Gainax
 Nadia, un téléfilm de 1984 sur la vie de Nadia Comăneci
 Nadia, un film de 2001 réalisé par Jez Butterworth
 Nadia, l'un des personnages récurrents de la série de bande dessinée Titeuf
 Nadia est un personnage récurrent de la série de films American Pie, où elle est interprétée par Shannon Elizabeth
 Nadja, un livre de l'écrivain surréaliste André Breton publié en 1928
 Nadia, de l'ombre à la lumière (film documentaire retraçant le parcours de Nadia Nadim, réalisé en 2021 par Anissa Bonnefont)

Toponymie 
 Nadia est le nom d'un district du Bengale occidental, en Inde. Le chef-lieu en est la ville de Krishnanagar.

Autre 
 Nadia International, l'aéroport d'Abou Dabi, aux Émirats arabes unis,

Notes et références

Voir aussi 
 Nadja
 Nadine
 Nadège

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom arabe
Prénom russe
Prénom roumain